Internationales Gesellschaftsrecht bezeichnet:
 Internationales Gesellschaftsrecht (Deutschland)
 Internationales Gesellschaftsrecht (Österreich)